Minosse – personaggio della mitologia greca
 Minosse – dialogo attribuito a Platone
 Minosse – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco

Altri progetti